Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1990 je enaindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 3. in 4. marca 1990 v dvorani Kelvin Hall Arena v Glasgowu, Združeno kraljestvo. Udeležilo se ga je 370 atletov iz 28-ih držav, ki so tekmovali v 25-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1990
1990 v športu
Športne prireditve na Škotskem
Glasgow